Arnstedt steht für:

 Arnstedt, ein Ort in Sachsen-Anhalt
 Arnstedt (Adelsgeschlecht), ein deutsches Adelsgeschlecht

Arnstedt ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Friedrich von Arnstedt (1711–1778), königlich-preußischer Oberst
 Andreas Arnstedt (* 1969), deutscher Schauspieler
 Carl Adrian von Arnstedt (1716–1800), Geheimer Rat und Direktor einer Kammerdeputation
 Carl Anton von Arnstedt (1751–1822), preußischer Gutsherr und Beamter
 Christian Friedrich von Arnstedt (1737–1817), preußischer Landrat und Gutsherr
 Christian Heinrich Wilhelm von Arnstedt (1713–1785), königlich-preußischer Oberst und Kommandeur des Kürassier-Regiment Nr. 2, Hofmarschall des Kronprinzen Friedrich Wilhelm
 Erasmus Christian von Arnstedt (1628–1706), deutscher evangelischer Theologe
 Friedrich von Arnstedt (1548–1608), deutscher Domherr
 Friedrich Adrian von Arnstedt (1770–1833), Abgeordneter der Reichsstände des Königreichs Westphalen
 Hieronymus Brand von Arnstedt (1595–1636), deutscher Domherr
 Johann Georg von Arnstedt († 1629), deutscher Domherr 
 Jost Friedrich von Arnstedt (1670–1711), sächsischer Generalmajor
 Moritz Heinrich von Arnstedt (1679–1752), sächsischer Generalleutnant
 Oskar von Arnstedt (1840–1914), Regierungspräsident des Regierungsbezirks Minden

Siehe auch:
 Arnstädt
 Arnstadt (Begriffsklärung)